De Candolle är namn på flera fransk-schweiziska botaniker:

Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841), auktorsförkortning DC.
Alphonse Pyrame de Candolle (1806-1893), son till Augustin, auktorsförkortning A.DC.
Casimir Pyrame de Candolle (1836-1918), son till Alphonse, auktorsförkortning C.DC.

Se även
 De Candolle (auktor)